Samsung SGH-C200 — стільниковий телефон фірми Samsung Electronics.

Комплектація: телефон, стандартна батарея, зарядний пристрій, інструкція користувача.

Подібні моделі 
 LG G1600
 Philips 350
 LG G1610
 LG G5310
 Pantech GB300

Див. також 
 Samsung Electronics

Посилання 
 Характеристики телефону Samsung SGH-C200 

C
Мобільні телефони, представлені в 2004 році